Il toponimo Muntenii può riferirsi a diverse località della Romania:
Muntenii de Jos, comune del distretto di Vaslui
Muntenii de Sus, comune del distretto di Vaslui